Ел Нијагара има више значења:

 Ел Нијагара (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Нијагара, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Нијагара (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику